USS Peony – nave della Union Navy
 Peonia (Peony) – romanzo di Pearl S. Buck del 1948
 Ester Peony – cantante rumena naturalizzata canadese

Voci correlate 
 HMS Peony